То́рнхилл (Thornhill) — английская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Торнхилл, Джеймс (1675—1734) — английский живописец. 
 Торнхилл, Лирой (род. 1968) — британский музыкант. 

Персонажи
 Роджер О. Торнхилл — герой фильма «К северу через северо-запад» А.Хичкока.

Топоним 
 Торнхилл (Онтарио) — невключённая территория в городе Вон, Канада.